Esta é lista de municípios da Bahia por PIB per capita, baseada nos levantamentos feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao ano de 2017 (ano-base 2019). A Bahia é uma das 27 unidades federativas do Brasil e é dividida em 417 municípios. O território baiano equivale a 6,64% do brasileiro e com um PIB per capita de R$  (equivalente a 55,22% do PIB per capita brasileiro, que é de ), o estado possui a quinta maior área territorial e a vigéma-primeira maior economia per capita dentre os estados do Brasil.

A cidade com a maior economia per capita da Bahia é São Francisco do Conde, com um PIB de per capita de , seguida por Camaçari com , São Desidério com , Conceição do Jacuípe com  e Formosa do Rio Preto, com . No final da lista aparecem Novo Triunfo (último) e Ipecaetá (penúltimo) com um PIB per capita de  e , respectivamente, tendo Novo Triunfo o menor PIB per capita do país em 2017.

Em comparação com o PIB per capita de 2016 houve um aumento de 3,37%. 252 munícipios (60,43%) tiveram ganho no PIB per capita, enquanto 165 (39,56%) tiveram queda, em comparação com o levantamento referente à 2016 (ano-base 2019).

Municípios 
Abaixo a lista de todos os municípios do estado da Bahia, por ordem decrescente a partir da cidade com maior PIB per capita. As variações brutas e percentuais referem-se a comparação com os dados de 2016 (ano-base 2019).

PIB per capita
Bahia
Municípios PIB per capita 2017
2017 na Bahia